Gauß oder Gauss steht für:
 Gauß (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gauß (Einheit), Einheit der magnetischen Flussdichte
 Gauß (Mondkrater), Mondkrater
 Gauss (Radsportteam), italienisches Frauenradsportteam
 GAUSS (Software), Computerprogramm
 Gauß-Expedition, erste deutsche Antarktisexpedition (1901–1903)
 Gaußsche Hauptlage
 Gaußsche Vektoren
 Carl Friedrich Gauß #Gauß als Namensgeber

Gauß oder Gauss ist der Name folgender 

Schiffe:
 Gauß (Schiff, 1901), Forschungsschiff
 Gauss (Schiff, 1941), Forschungsschiff
 Gauss (Schiff, 1980), Forschungsschiff
 Carl Fr. Gauss, Vermessungsschiff

geografischer Objekte:
 Gaußberg, Vulkan im Kaiser-Wilhelm-II.-Land, Antarktika
 Gauß-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Gauss, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Gaus